Tramway puede referirse a:
 Tranvía en inglés.
 Tramway (Carolina del Norte), área no incorporada del condado de Lee, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Roosevelt Island Tramway, un teleférico en Nueva York que se encuentra en el Río Este y se conecta con la Isla Roosevelt.
 Chilean Electric Tramway and Light Company, una empresa chilena de energía.
 São Paulo Tramway, Light and Power Company, una empresa de capital Canadiense que actuó en São Paulo.
 Tramway Histórico de Buenos Aires, denominación de un museo viviente de tranvías.